Stan Lee (stripauteur) (1922-2018), Amerikaans stripauteur, redacteur, uitgever, mediaproducer, tv-host, acteur, stemacteur en voorzitter van Marvel Comics.
 Stan Lee (romanschrijver), pennaam van Stanley R. Lee (?-1997), schrijver van romans als Dunn's Conundrum (1985) en The God Project (1990) en copywriter van de politieke commercial Daisy
Stan Lee (bluegrass) (ca. 1938), bluegrassviolist (fiddler) uit Buford, Georgia (VS)
Stan Lee (politicus) (1961), Amerikaans politicus, lid van de Kentucky House of Representatives
Stan Lee (Judge Dredd), een fictief karakter in de comic Judge Dredd

Zie ook 
 Stanley (doorverwijspagina)